Клаудія Пехштайн  (; 22 лютого 1972, Берлін, НДР) — німецька ковзанярка, п'ятиразова олімпійська чемпіонка. Рекордсменка серед жінок по кількості виступів на зимових Олімпіадах — 8 (у чоловіків — Норіакі Касай). Неодноразова чемпіонка світу і Європи, переможниця Кубка світу.

Виступи на Олімпіадах

Чемпіонати світу і Європи

Галерея

Примітки

Посилання 
 Досьє на sport.references.com 

німецькі ковзанярі
німецькі олімпійські чемпіони
Німецькі учасники зимових Олімпійських ігор 2018
Ковзанярі на зимових Олімпійських іграх 1994
Ковзанярі на зимових Олімпійських іграх 1998
Ковзанярі на зимових Олімпійських іграх 2002
Ковзанярі на зимових Олімпійських іграх 2006
Ковзанярі на зимових Олімпійських іграх 2014
Ковзанярі на зимових Олімпійських іграх 2018
Ковзанярі на зимових Олімпійських іграх 2022
Німецькі срібні олімпійські медалісти
Німецькі бронзові олімпійські медалісти
Уродженці Берліна
Нагороджені Срібним лавровим листом
Чемпіони зимових Олімпійських ігор 1994
Чемпіони зимових Олімпійських ігор 1998
Чемпіони зимових Олімпійських ігор 2002
Чемпіони зимових Олімпійських ігор 2006
Срібні призери зимових Олімпійських ігор 1998
Срібні призери зимових Олімпійських ігор 2006
Бронзові призери зимових Олімпійських ігор 1992
Бронзові призери зимових Олімпійських ігор 1994
Чемпіони світу з ковзанярського спорту